Christoffer Porath kan syfta på:

* Christoffer Porath (död 1714), fäktmästare vid Lunds universitet
 Christoffer Porath (1689–1745), fäktmästare vid Lunds universitet